Американщина:

 Американщина — третий студийный альбом российского рэпера Карандаша.
 Американщина 2 — шестой сольный альбом рэпера Карандаша.